АТО (адміністративно-територіальна одиниця) — частина території країни, що має місцеву адміністрацію — управління.
 АТО (антитерористична операція) — комплекс заходів, спрямованих на попередження, запобігання та припинення терористичних дій.
АТО в Києві (18—20 лютого 2014) — комплекс заходів від СБУ, МВС, Внутрішніх військ для придушення протестів Євромайдану.
 АТО на сході України (2014—2018) — комплекс заходів від ЗСУ, НГУ та інших силових структур України для протидії проросійським силам і російським військам в ході російської агресії проти України.

Див. також 
 Ато — містечко в Японії.

Акроніми